Choy – cognome coreano
 Tony Choy – bassista statunitense